John Raymond McGann – vescovo cattolico statunitense
 Paul McGann – attore britannico
 William C. McGann – regista e direttore della fotografia statunitense